VC Stuttgart – żeński klub piłki siatkowej z Niemiec. Został założony w 2007 roku z siedzibą w mieście Stuttgart. Występuje w Volleyball Bundesliga kobiet. Od sezonu 2013/14 występuje w Bundeslidze pod nazwą Allianz MTV Stuttgart.

W sezonie 2011/2012 w klubie występowała Anna Nowakowska. Z kolei w sezonie 2021/2022 zespół reprezentowała kolejna reprezentantka Polski, Julia Nowicka.

Sukcesy 
Puchar Niemiec:
  2011, 2015, 2017, 2022
Mistrzostwo Niemiec:
  2019, 2022
  2015, 2016, 2017, 2018, 2021
Superpuchar Niemiec:
  2016
Puchar CEV:
  2022

Bilans sezon po sezonie  

Poziom rozgrywek:

VC Stuttgart w europejskich pucharach

Kadra

Sezon 2022/2023

Sezon 2021/2022

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Niemieckie kluby siatkarskie
Sport w Stuttgarcie
Kluby siatkarskie założone w 2007